Emblème de Saint-Martin ; l'emblème officiel de la partie françaises de l'ïle Saint-Martin (Antilles françaises)
 Armoiries de Saint-Martin ;  l'emblème officiel de la partie appartenant au Royaume des Pays-Bas